Municipio de Canada puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Canada (condado de Jackson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Canada (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.